Gutsleff ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gutsleff (um 1680–1747), deutschbaltischer Theologe und Bibelübersetzer
 Johann Gutslaff, auch „Gutsleff“ genannt, († 1657), deutschbaltischer Theologe und Bibelübersetzer